Пикнодонтообразные  — отряд вымерших лучепёрых рыб из подкласса новопёрых рыб. Известны с триаса по эоцен. Ископаемые остатки найдены в Африке, Азии, Европе, Северной и Южной Америке.

Описание 
Пикнодонтообразные были мелкими или средними рыбами, со сжатым с боков и почти круглым в профиль телом.

Они обитали в основном в мелководных морях. У них были круглые сплющенные зубы, хорошо приспособленные для измельчения пищи. Одно исследование связывает дентинные канальцы в зубах пикнодонтообразных с сопоставимыми структурами в дермальных зубцах раннепалеозойских рыб. Некоторые виды жили в реках и, возможно, питались моллюсками и ракообразными.

Классификация 
В отряд включают 8 семейств:
 † Семейство Gibbodontidae
 † Семейство Gyrodontidae (с единственным родом  † Gyrodus)
 † Семейство Mesturidae
 † Семейство Brembodontidae
 † Семейство Pycnodontidae
 † Подсемейство Nursalliinae
 † Подсемейство Proscinetinae
 † Семейство Coccodontidae (включая род † Coccodus — единственный бентосный род отряда)
 † Семейство Hadrodontidae
 † Семейство Trewavasiidae

Альтернативная классификация 
 † Отряд Pycnodontiformes (Berg, 1937)
 † ? Род Acrorhinichthys Taverne & Capasso 2015
 † ? Род Archaeopycnodon Sanchez & Benedetto 1980
 † ? Род Athrodon le Sauvage 1880 non Osborn 1887
 † ? Род Callodus Thurmond 1974
 † ? Род Cosmodus le Sauvage 1879 [Glossodus Costa 1851 non Agassiz 1828 ex Spix & Agassiz 1829 non McCoy 1848]
 † ? Род Ellipsodus Cornuel 1877
 † ? Род Grypodon Hay 1899 [Ancistrodon Dames 1883 non De Beauvois 1799 non Roemer 1852 non Wagler 1830]
 † ? Род Mercediella Koerber 2012 [Camposichthys Figueiredo & Silva-Santos 1991 non Travassos 1946 non Whitley 1953]
 † ? Род Piranhamesodon Kölbl-Ebert et al., 2018
 † ? Род Pseudopycnodus Taverne 2003
 † ? Род Tergestinia Capasso 2000
 † ? Род Thurmondella Thurmond 1974 non [Paramicrodon Thurmond 1974 non de Meijere 1913]
 † ? Род Uranoplosus le Sauvage 1879
 † ? Род Woodthropea Swinnerton 1925
 † ? Семейство Hadrodontidae Thurmond & Jones 1981
 † Род Hadrodus Leidy 1858 [Propenser Applegate 1970]
 † ? Семейство Gebrayelichthyidae Nursall & Capasso 2004
 † Род Gebrayelichthys Nursall & Capasso 2004
 † Род Maraldichthys Taverne & Capasso 2014
 † ? Семейство Gladiopycnodontidae Taverne & Capasso 2013
 † Род Arduafrons Frickhinger 1991
 † Род Eomesodon Woodward 1918
 † Род Gladiopycnodus Taverne & Capasso 2013
 † Род Joinvillichthys Taverne & Capasso 2014
 † Род Micropycnodon Hibbard & Graffham 1945 [Pycnomicrodon Hibbard & Graffham 1941 non Hay 1916]
 † Род Monocerichthys Taverne & Capasso 2013
 † Род Pankowskichthys Taverne & Capasso 2014
 † Род Paramesturus Taverne 1981
 † Род Rostropycnodus Taverne & Capasso 2013
 † Род Stenoprotome Hay 1903
 † Семейство Mesturidae Nursall 1996
 † Род Mesturus Wagner 1862
 † Семейство Gyrodontidae Berg 1940
 † Род Gyrodus Agassiz 1833
 † Семейство Brembodontidae Tintori 1981 [Brembodidae; Gibbodontidae Tintori 1981]
 † Род Brembodus Tintori 1981
 † Род Gibbodon Tintori 1981
 † Семейство Coccodontidae Berg 1940 [Trewavasiidae Nursall 1996]
 † Род Coccodus Pictet 1850
 † Род Corusichthys Taverne & Capasso 2014
 † Род Hensodon Kriwet 2004
 † Род Ichthyoceros Gayet 1984
 † Род Paracoccodus Taverne & Capasso 2014
 † Род Trewavasia White & Moy-Thomas 1941 [Xenopholis Davis 1887 non Peters 1869; Xenopholoides Fowler 1958]
 † Семейство Pycnodontidae Agassiz 1833 corrig. Bonaparte 1845 [Nursalliidae Bloy 1987; Sphaerodontidae Giebel 1846; Palaeobalistidae Blot 1987; Proscinetidae Gistel 1848; Gyronchidae]
 † Род Abdobalistum Poyato-Ariza & Wenz 2002
 † Род Anomiophthalmus Costa 1856
 † Род Anomoedus Forir 1887
 † Род Acrotemnus Agassiz 1836 
 † Род Akromystax Poyato-Ariza & Wenz 2005
 † Род Coelodus Heckel 1854
 † Род Flagellipinna Cawley & Kriwet 2019
 † Род Macropycnodon Shimada, Williamson & Sealey 2010
 † Род Macromesodon Blake 1905 non Lehman 1966 [Mesodon Wagner 1851 non Rafinesque 1821; Gyronchus Agassiz 1839; Apomesodon Poyato-Ariza & Wenz 2002]
 † Род Neoproseinetes De Figueiredo & Silva Santos 1990
 † Род Nursallia Blot 1987 
 † Род Ocloedus Poyato-Ariza & Wenz 2002
 † Род Oropycnodus Poyato-Ariza & Wenz 2002
 † Род Palaeobalistum Taverne et al. 2015
 † Род Paranursallia Taverne et al. 2015
 † Род Phacodus Dixon 1850 [Phacodus Dixon 1850 non Cope 1869]
 † Род Polazzodus Poyoto-Ariza 2010
 † Род Polygyrodus White 1927
 † Род Potiguara Machado & Brito 2006
 † Род Proscinetes Gistl 1848 [Microdon Agassiz 1833 non Meigen 1803 non Fritsch 1876 non Conrad 1842 non Gistl 1848 non Dixon 1850; Polypsephis Hay 1899]
 † Род Pycnomicrodon Hay 1916 non Hibbard & Graffham 1941
 † Род Pycnodus Agassiz 1833
 † Род Rhinopycnodus Taverne & Capasso 2013
 † Род Sphaerodus Agassiz 1833
 † Род Sphaeronchus Stinton & Torrens 1967
 † Род Stenamara Poyato-Ariza & Wenz 2000
 † Род Stemmatias Hay 1899 [Stemmatodus St. John & Worthen 1875 non Heckel 1854 non]
 † Род Stemmatodus Heckel 1854 non St. John & Worthen 1875 non
 † Род Sylvienodus Poyato-Ariza & Wenz 2013
 † Род Tamanja Wenz 1989
 † Род Tepexichtys Applegate 1992
 † Род Tibetodus Young & Liu 1954
 † Род Turbomesodon Poyato-Ariza & Wenz 2004 [Macromesodon Lehman 1966 non Blake 1905]
 † Род Typodus Quenstedt 1858
 † Род Abdobalistum Poyato-Ariza & Wenz 2002

Хронология родов

Примечания 

Вымершие лучепёрые рыбы
†